Мещериха — топоним.

 Мещериха — река в Московской области, левый приток Клязьмы.
 Мещериха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.